Soli (Cilícia), ciutat de Cilícia entre els rius Lamos i Piramos i a la riba del petit riu Liparis 
 Soli (Xipre), ciutat de la costa nord de la part occidental de Xipre 
 Múscul soli, múscul ample i gruixut a la cara posterior de la cama, per sota dels bessons
 Soli o tron, seient oficial on s'asseu un monarca en ocasions cerimonials o actes d'estat
 Soli (llengua)